Collegio elettorale di Sant'Arcangelo di Romagna – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Sant'Arcangelo di Romagna – collegio elettorale del Regno d'Italia